Hohlbach ist ein geographischer Name:

Ortsteil:
 Hohlbach (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Gewässer:
 Hohlbach oder Hollbach (Fils), linker Zufluss der Fils zwischen Mühlhausen im Täle und Gosbach, Gemeinde Bad Ditzenbach, beide im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hohlbach (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab bei Markt Mantel, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hohlbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda in Schotten, Vogelsbergkreis, Hessen
 Hohlbach (Rodalb), rechter Zufluss der Rodalb nach der Imsbachermühle, Stadt Rodalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hohlbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) zwischen Contwig und dessen Ortsteil Stambach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hohlbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zur „Hauensteiner“ Alb, zum Hochrhein) bei Unteralpfen, Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Hohlbach ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Hohlbach (* 1944), deutscher Chirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hohlgraben
 Holbach
 Hollbach